Oluklu (Adıyaman), een dorp in het Turkse district Adıyaman
Oluklu (Bayramören), een dorp in het Turkse district Bayramören
Oluklu (Düziçi), een dorp in het Turkse district Düziçi
Oluklu (Fatsa), een dorp in het Turkse district Fatsa
Oluklu (Kağızman), een dorp in het Turkse district Kağızman
Oluklu (Kahta), een dorp in het Turkse district Kahta
Oluklu (Karamürsel), een dorp in het Turkse district Karamürsel
Oluklu (Niksar), een dorp in het Turkse district Niksar
Oluklu (Selim), een dorp in het Turkse district Selim
Oluklu (Söğüt), een dorp in het Turkse district Söğüt
Oluklu (Yeşilyurt), een dorp in het Turkse district Yeşilyurt